Geordie Shore is een Engelse realityserie die wordt uitgezonden door MTV. Het programma wordt in eerste aanleg opgenomen in Newcastle upon Tyne. De serie is een Engelse variant van de Amerikaanse serie Jersey Shore. Geordie is een bijnaam voor een inwoner van Newcastle upon Tyne.

De serie draait om een aantal jongeren uit Noordoost-Engeland die met elkaar in een huis gaan wonen. De serie laat met name zien hoe de groep uitgaat en welke relaties er ontstaan, zowel onderling als met mensen van buitenaf. Ook wordt getoond hoe de jongeren baantjes uitvoeren, bijvoorbeeld als masseur of in een mobiele spraytansalon. Dit gebeurt doorgaans in opdracht van huisbaas Anna.
 
De eerste twee seizoenen van Geordie Shore werden opgenomen in Newcastle upon Tyne. Tussen deze seizoenen in zat een tripje naar het Spaanse Magaluf. Het derde seizoen werd opgenomen in Cancun (Mexico), waar de cast spring break vierde tussen de Noord-Amerikanen. Het vierde seizoen vond weer plaats in Newcastle. Het vijfde seizoen stond in het teken van Geordie Tours, waarin de castleden naar verschillende Europese plaatsen werden gestuurd om daar vrijgezellenfeesten te organiseren. De plaatsen die aan werden gedaan, waren Amsterdam, Praag, Barcelona en Tignes in de Franse Alpen. Seizoen zes vond plaats in Sydney en in seizoen zeven keerde de groep weer terug naar Newcastle.

Geordie Shore kent een typisch plaatselijk taalgebruik van de jongeren. Ten eerste vanwege het typische Newcastle/Geordie-accent en ten tweede vanwege een aantal begrippen dat veelvuldig gebruikt wordt, zoals "pullin' birds" (meisjes versieren), "proper mint" (hartstikke leuk), "tashing on" (zoenen), "worldy" (mooi meisje), "buzzing" (het naar de zin hebben) en "gettin' mortal" (straalbezopen worden).

Seizoenen

Personages
De oorspronkelijke deelnemers aan Geordie Shore waren Gary 'Gaz' Beadle, Charlotte-Letitia Crosby, Jay Gardner, Holly Hagan, Greg Lake, Sophie Kasaei, Vicky Pattison en James Tindale. 
 

Naast deze personen keert ook een aantal anderen vaker terug in het programma, zoals huisbazen Anna (in Newcastle), Cancun Chris (in Mexico) en Sydney Steve (in Australië) en Joel, de ex-vriend van Sophie.

Brits televisieprogramma
Realityserie